Das internationale Badminton-Turnier Giraldilla 2001 fand vom 8. bis zum 10. März 2001 mit Teilnehmern aus vier Staaten in Havanna statt.

Sieger und Platzierte

Endrundenergebnisse

Weblinks 
 http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=72054CAB-ED27-4ACC-84A1-30DC65D3B439

2001
Badminton 2001
Badmintonwettbewerb in Havanna